Hixkaryána ist eine Karib-Sprache an den Flüssen Rio Nhamundá, Mapuera und Japatú, welche Nebenflüsse des Amazonas sind. Die Sprache hat etwa 600 Sprecher. Es war die erste beschriebene Sprache mit der Satzstellung Objekt-Verb-Subjekt.

Beispiele 
ahakheno = [æhæk̭ːhunɔ] = mein toter Vater

tamutho = [tæmutːhɔ] = Großvater

tonishá = eins

sakó = zwei

sorowão = drei

tamushi = Mann

wosy = Frau

kamara = Hund

toná = Wasser

wuhritó = Feuer

toto = Mann

kamara = Jaguar

Toto y-ahosɨ-ye kamara = Der Jaguar griff den Mann.

Onà wyaro-tà amnyehra nehxakonà, Khoryenkom karyehtanà ywero, yaworono ywero-he = Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

Schrift 
Hixkaryána wird in einem lateinbasierten Alphabet geschrieben:

Alphabetisierung 
Nur 30 % bis 60 % der Hixkaryánasprechenden können ihre Sprache schreiben oder lesen.

Literatur in Hixkaryána 
Teile der Bibel wurden 1966 übersetzt. Das komplette Neue Testament wurde zehn Jahre später publiziert.

Siehe auch 
 Objekt-Verb-Subjekt

Einzelnachweise 

Einzelsprache
Indigene Sprachen Amerikas